Дискография шведского певца и продюсера Бэйсхантера состоит из пять студийных альбома, 27 синглов и 17 видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Промосинглы

Ремиксы

Музыкальное видео

Примечания

Ссылки 
 

Бэйсхантер
Бэйсхантер
Бэйсхантер
Дискография